Cavallone ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Cavallone (1938–1997), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Paolo Cavallone (* 1963), italienischer Fernsehmoderator und Schauspieler